Pyrale du riz, nom vernaculaire de trois espèces d'insectes lépidoptères, ravageurs du riz :

 Chilo suppressalis (Crambidae)

 Corcyra cephalonica (Pyralidae)

 Parapoynx vittalis (Pyralidae) (petite pyrale du riz)